Сиббальдия () — род растений семейства , распространённый в арктических регионах и альпийском поясе гор Северного полушария.

Род назван в честь шотландского естествоиспытателя Роберта Сиббальда.

Ботаническое описание 
Многолетние травы, (1) 2—15 (30) см высотой. Корневища горизонтальные, разветвлённые, одревесневшие. Стеблей от 1 до 10 и более; стелющиеся, восходящие или прямостоячие. Листья очередные, черешковые, тройчатые или простые, 1—3 (4) см длиной; прилистники ланцетно-яйцевидные.

Цветки одиночные или собраны в конечные, 2—12-цветковые, головчатые или щитковидные соцветия. Цветки 4—7 (10) мм в диаметре; элементов подчашия 5; гипантий неглубоко чашевидный, 0,5—2 × 2—4 (5) мм; чашелистиков 5, отклонённые, от широколанцетных до яйцевидных; лепестков 5, жёлтые, от обратноланцетовидных до обратнояйцевидных; тычинок 5 (редко 10), короче лепестков; цветоложе полушаровидное; плодолистиков 5—15 (30), каждый с 1 семязачатком. Плоды — косо-яйцевидные, голые семянки, 1,2—1,7 мм длиной.

Хромосомное число x = 7.

Виды  
Род включает 6 видов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По результатам филогенетических исследований для достижения монофилии рода часть видов выделены или перенесены в роды , , ,  (иногда частью в ) и :
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  =

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Розановые
Таксоны растений, названные в честь людей